Le tournoi de tennis d'Amelia Island est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1995, classée en catégorie Tier II, se dispute du 3 au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Gabriela Sabatini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Amanda Coetzer et Inés Gorrochategui.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Amelia Island
 Saison 1995 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1995
Amelia Island
Tennis aux États-Unis en 1995
Tennis en avril 1995